Mannstein ist der Familienname folgender Personen:

 Coordt von Mannstein (* 1937), Kommunikationsdesigner, Hochschullehrer sowie Unternehmer.
 Elisabeth Kohut-Mannstein (1843–1926) Sopranistin, Opernsängerin und Gesangslehrerin
 Heinrich Ferdinand Mannstein (1806–1872), Theologe, Sänger, Gesangslehrer und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Manstein
 Mannsteine